Code
XAF est un code, qui signifie :
 franc CFA BEAC, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies),